De tijdrit voor de vrouwen tijdens de Olympische Spelen van Peking in 2008, werd verreden op woensdag 13 augustus vanaf 11:30 uur plaatselijke tijd. Het parcours was 23,5 km lang.

Uitslag 

Tijdrit vrouwen
2008 tijdrit vrouwen